Olho d'Água peut désigner :

Olho d'Água, municipalité située dans l'État de la Paraïba
 Olho d'Água das Flores, municipalité située dans l'État de l'Alagoas
 Olho-d'Água do Borges, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Norte
 Olho d'Água do Casado, municipalité située dans l'État de l'Alagoas
 Olho d'Água das Cunhãs, municipalité située dans l'État du Maranhão
 Olho D'Água do Piauí, municipalité située dans l'État du Piauí
 Olho d'Água Grande, municipalité située dans l'État de l'Alagoas
 Olhos-d'Água, municipalité située dans l'État du Minas Gerais

Olhos de Água; paroisse civile de la ville d'Albufeira

Homonymie de toponyme